Lagger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lagger (1938–2016), Schweizer Bass- und Baritonsänger; siehe Alexander Malta
 Hans Lagger (1882–1949), österreichischer Politiker (SdP, SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Oskar Lagger (1934–2019), Schweizer Komponist und Kapellmeister
 Peter Lagger (1926–1979), Schweizer Opernsänger (Bass)
 Sarah Lagger (* 1999), österreichische Siebenkämpferin